Heusteig ist der Name folgender Orte:

 Heusteig (Dietmannsried), Ortsteil von Dietmannsried, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Heusteig (Spaichingen), Ortsteil von Spaichingen, Landkreis Tuttlingen, Baden-Württemberg